E82 peut faire référence à :
 BMW Série 1 (E82), version coupé de la de la BMW Série 1 (E87) ;
 Route européenne 82, reliant Porto à Tordesillas.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres